Список флагов муниципальных образований Чукотского автономного округа Российской Федерации.

На 1 января 2015 года в Чукотском автономном округе насчитывалось 45 муниципальных образований: 1 городской округ, 6 муниципальных районов, 7 городских поселений и 31 сельское поселение.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Упразднённые флаги

Примечания 

Флаги Чукотского автономного округа
Чукотский